WRC 4: The Official Game of the FIA World Rally Championship (также известная как WRC 4 и WRC 2004) — гоночная видеоигра, разработанная Evolution Studios для PlayStation 2. Это четвертая раллийная игра, официально лицензированная FIA World Rally Championship и основанная на сезоне WRC 2004 года.

Игровой процесс 
В быстрой гонке игрок будет проходить случайно выбранный этап со случайно выбранным автомобилем и водителем. Во время гонки игроку придется пройти испытание на время (хотя это и не требуется для продвижения в игре). Цель по времени будет основана в рейтинге времени за 1-е место. В случае поражения лучшим временем будет новое целевое время поражения. Режим чемпионата позволяет игроку играть в течение сезона WRC 2004 года. Игрок должен играть в этом режиме на основе реального календаря, следуя расписанию сезона WRC 2004 года. Режим чемпионата заканчивается, когда разыгрываются все 16 ралли, но игрок может прекратить игру после любого этапа, потому что игра сохраняется после завершения каждого этапа. Игрок может пройти все шесть этапов ралли, но обычно игроку придется купить этап, чтобы играть в нем в других режимах.

Pro Driver Challenge — это режим карьеры, в котором игрок берет на себя роль новичка, который должен стартовать со слабого класса Super 1600 и должен выполнить ряд заданий, чтобы попасть в класс WRC. В Super Special Challenge игрок будет играть против соперника, созданного искусственным интеллектом, на всех курсах SSS в алфавитном порядке страны, а не в хронологии сезона. В одном ралли игрок будет проходить все шесть этапов выбранного ралли. Режим тестовой трассы позволяет игроку практиковать свои навыки вождения или принимать участие в раллийных тестах, подобных лицензионным тестам серии Gran Turismo.

Приём 
Игра в целом получила «благоприятные отзывы», согласно сайту агрегирования обзоров Metacritic. В Японии, где игра была локализована и опубликована Spike 7 апреля 2005 года, Famitsu оценила ее в четыре восьмерки, в общей сложности 32 балла из 40.

Ссылки 
 WRC 4 на MobyGames

World Rally Championship (серия игр)
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Игры только для PlayStation 2
Игры для PlayStation 2
Компьютерные игры 2004 года